Save (Iran), grad u Iranu
 Save (rijeka u Africi), rijeka u jugoistočnoj Africi koja protječe kroz Zimbabve i Mozambik